BEV steht für:

 Barrier Equivalent Velocity, siehe Energy Equivalent Speed
 Battery Electric Vehicle, siehe Elektroauto
 BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft
 Bayerischer Eissport-Verband
  Bayerischer Elternverband, siehe Elternverband#Bayern
 Black English Vernacular, siehe Afroamerikanisches Englisch
 Bayrischer Eisenbahnerverband, eine Gewerkschaft zu Zeiten des Deutschen Reichs
 Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, österreichische Behörde
 Bundeseisenbahnvermögen
 Flughafen Be’er Scheva, ziviler Flugplatz in Israel (IATA-Code)

bev steht für:
 Daloa-Bété (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Bété (Sprache), einer Kru-Sprache in der Elfenbeinküste

Abkürzung